Компания Fiat выпускала разные автомобили под названием Fiat 1500:

 Fiat 1500 — с 1935 по 1950 год
 Fiat 1500 — c 1961 по 1967 год